Драгојевац може бити село у Србији:

 Драгојевац (Владимирци), насеље у општини Владимирци у Мачванском округу или
 Драгојевац (Ариље), насеље у општини Ариље у Златиборском округу.